Crutchfield est un patronyme anglo-saxon porté par plusieurs personnalités :

  (1912 - 2001), musicien de blues américain
  (né en 1955), mathématicien et physicien américain
 Jan Crutchfield (1938-2012), auteur-compositeur-interprète américain
 Nels Crutchfield (1911 - 1985), joueur de hockey sur glace canadien
 Robin Crutchfield, musicien américain
 Tom Crutchfield, éleveur de reptiles américain

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais